Juan I de Sajonia (1249 - 30 de julio de 1285, Wittenberg del Elba) fue un duque de Sajonia, el hijo mayor del duque Alberto I de Sajonia y su tercera esposa Elena de Brunswick y Lunenburg, una hija de Otón el Niño. Juan y su hermano menor Alberto II gobernó conjuntamente el ducado de Sajonia después de la muerte de su padre Alberto I en 1260.

Biografía
En 1269, 1272, y 1282 los hermanos gradualmente dividieron sus competencias de gobierno dentro de los tres territorios sajones desconectados (una llamada Land Hadeln alrededor de Otterndorf, otro alrededor de Lauenburg del Elba y el tercero alrededor de Wittenberg), preparando así una partición. Como parte del arreglo Juan I se convirtió en burgrave de Magdeburgo en 1269.

En la elección imperial de 1273, Alberto II representó a los hermanos que gobernaban conjuntamente. Juan I dimitió en 1282 en favor de sus tres hijos menores Erico I, Juan II y Alberto III. Más tarde Juan I entró en el monasterio franciscano en Wittenberg, convirtiéndose en su capillero (guardián), posición que conservó hasta su fallecimiento. Los hijos de Juan I y su tío Alberto II siguieron con el gobierno conjunto en Sajonia, con los hijos entrando en el gobierno cuando crecieron. El último documento, mencionando a Alberto II con sus sobrinos como duques sajones se remonta al año 1295.

Matrimonio y descendencia 
 
En 1270, Juan se casó con Ingeborg Birgersdotter de Småland (h. 1253-30 de junio de 1302, Mölln), una hija o nieta de Birger jarl. Tuvieron ocho hijos, entre ellos los siguientes: 
 Elena (h. 1272-1337), se casó con (1) Conde Günther IX de Schwarzburg-Blankenburg (?-1289), (2) en h. 1297 Adolfo VI de Holstein-Schauenburg
 Isabel (h. 1274- antes de 1306), casada en 1287 con Valdemar IV de Schleswig.
 Juan II (c. 1275-22 de abril de 1321)
 Erico I (1280/1282-1359/1361)
 Alberto III (h. 1281-octubre de 1308)
 Sofía (?-13 de diciembre de 1319), priora de Plötzkau

Ancestros

Referencias

Duques de Sajonia
Duques de Sajonia-Lauenburgo (Casa de Ascania)
Nobles de Alemania del siglo XIII